O Oryong Stadium é um estádio multi-uso em Cheonan, Coreia do Sul. É usado atualmente para jogos de futebol. O estádio tem capacidade para  pessoas e foi inaugurado em 1983.

Estádios de futebol da Coreia do Sul
Desporto de Chungcheong do Sul
Construções de Cheonan